uzs – codice ISO 639-3 della lingua uzbeca meridionale
 UZS – codice valutario ISO 4217 del Som uzbeko, valuta dell'Uzbekistan